Појам Бранимир Поповић може да се односи на:
 Бранимир Поповић (кошаркаш),
 Бранимир Поповић (глумац),